Noël Bernard se poate referi la una din următoarele persoane: 

 Noël Bernard (1925 - 1981), jurnalist și analist politic al departamentului românesc al postului de radio Europa Liberă 
 Noël Bernard (cercetător) (1875 - 1971), cercetător la Institutul Pasteur  din Paris .
 Noël Bernard (autor) (1930 - ), poet și romancier francez .
 Noel Bernard (actor) (1928 - 1970), actor, interpretul lui de Vidocq și Gaspard des Montagnes în seriale de televiziune .